

Беренде () — село в Перницькій області. Входить до складу общини Земен.
 Беренде () — село в Софійській області. Входить до складу общини Драгоман.